Биа́нт (также Биас, Виас, Виант) — греческое имя.

Персоналии 
 Биант Приенский (VI век до н. э.) — древнегреческий философ, один из семи мудрецов.

В мифологии 
 Биант (Биас) — в древнегреческой мифологии сын царя Иолка Амифаона и Идомены, брат Мелампа, муж Перо.
 Биант — персонаж древнегреческой мифологии, сын Мелампода и Ифианиры. См. Мифы Арголиды.
 Биант — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама. См. Список детей Приама.
 Биант — персонаж древнегреческой мифологии, царь Мегары. Убит своим племянником Пиласом. См. :en:Bias (mythology), Мифы Мегариды.
 Биант — персонаж древнегреческой мифологии, пилосец, участник Троянской войны. См. Мифы Мессении.
 Биант (Биас) — персонаж древнегреческой мифологии, афинянин, участник Троянской войны. См. Мифы Аттики.
 Биант — персонаж древнегреческой мифологии, с Дулихия. Жених Пенелопы. См. Мифы островов Ионического моря.
 Биант — персонаж древнегреческой мифологии, сын Парфенопея, обычно Тлесимен. См. Мифы Аркадии.

См. также 
 Биас